«КГБ в смокинге» — многосерийный художественный телефильм. Снят по мотивам одноимённой книги Йосефа Шагала. В фильме рассказывается о работе журналистки Валентины Мальцевой, поневоле помогавшей КГБ. Показ состоялся в 2005 году.

Сюжет 
Главная героиня — журналистка Валентина Мальцева, по собственной неосторожности привлекающая к себе внимание Андропова. Она, завербованная лично шефом КГБ, отправляется в Южную Америку, оттуда — в США, Польшу, Чехословакию. Её постоянно окружают опасности; она, по воле случая, становится пешкой в игре сильных мира сего, которую не понимает. Ей помогают американский разведчик Юджин, который становится её любовником, а также подполковник КГБ Мишин, который случайно оказывается бывшим одноклассником Мальцевой. Мишин, так же как и Мальцева, выходят из-под контроля КГБ и, в глазах последнего, становятся вне закона. Её пытаются вернуть назад, но полковник Матвей Тополев проваливает операцию, он сдаётся американцам. КГБ требует вернуть Тополева, Мальцеву и Мишина. Но Мишина у ЦРУ нет, а отдавать Мальцеву они не желают. Тополева обменивают на разведчика Моссада, но Мальцева ускользает. В конце Юджин обещает ей, что они ещё вернутся назад, но пока они вынуждены уехать к нему на родину. Мишин, не желая мешать её счастью, провожает взглядом их автомобиль и уезжает в другую сторону.

В ролях

Компьютерная игра 
Студия Madia Entertainment разработала по фильму одноимённую приключенческую компьютерную игру, которая была выпущена  компанией «Новый диск». Игра, как и сам сериал, получила нелестный отзыв в рецензии журнала «Игромания», удостоившего её рейтинга 2,0.

Примечания

Ссылки 
 «КГБ в смокинге» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Телесериалы России, запущенные в 2005 году
Телесериалы России, завершённые в 2005 году
Телесериалы телеканала РЕН ТВ
Фильмы:Персонаж:Леонид Брежнев
Политические телесериалы России
Детективные телесериалы России
Драматические телесериалы России
Фильмы, снятые РЕН ТВ
Телесериалы на русском языке